Sfântu Gheorghe (signifiant en roumain « Saint-Georges ») est le nom de plusieurs lieux de Roumanie, et en particulier :
 Sfântu Gheorghe, commune du județ de Ialomița ;
 Sfântu Gheorghe, ville de Transylvanie ;
 Sfântu Gheorghe, village à l'embouchure du bras du même nom (Brațul Sfântu Gheorghe) dans le  delta du Danube.